

Постолово — село в гміні Гайнівка Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Постолово — село в гміні Тромбкі-Вельке Ґданського повіту Поморського воєводства